Emotion steht für
Emotion, Gefühlsbewegung
Emotion (Zeitschrift)
RT Emotion, Schiff
Siehe auch:
Green eMotion
Digital Emotion
Reason and Emotion
Emotions